De Johan Cruijff Schaal 2013 werd gespeeld op 27 juli 2013. Bekerwinnaar AZ nam het op tegen landskampioen Ajax. Na 90 minuten stond het 2–2, in de verlengingen liep Ajax uit tot 2–3 en veroverde het zijn achtste Johan Cruijf Schaal.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Zie ook 
 AZ in het seizoen 2013/14
 AFC Ajax in het seizoen 2013/14

Supercup voetbal Nederland
Supercup voetbal in 2013
AZ
AFC Ajax
Sportevenement in Amsterdam